Фра́нклин () — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало 11 057 человек. По оценке бюро переписи населения США в 2005 году население округа составляло 11 177человек. Окружным центром является город .

История 

Округ Франклин был основан в 1832 году. Он был назван в честь Бенжамина Франклина, известного ученого, издателя и писателя.

Примечания

Ссылки 

Округа Флориды